Z12 ou Z-XII peut faire référence :

Architecture 
 Z12 Plot, un gratte-ciel à Pékin.

Domaine militaire 
 Z 12 Erich Giese un destroyer de la Kriegsmarine.

Médecine 
 Examen spécial de dépistage des tumeurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Zlin Z-XII, un avion de sport tchèque.

Automobiles
 Nissan Cube Z12, troisième génération de la Nissan Cube ; 
 Panhard Dyna Z12, une version de la Panhard Dyna Z ;
 Renault Z12, le nom de code de la Renault Talisman.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres